Allis ist der Familienname folgender Personen:

 Charles David Allis, (1951–2023) US-amerikanischer Biologe
 Edward P. Allis (1824–1889), US-amerikanischer Maschinenbauunternehmer
 John Allis (* 1942), US-amerikanischer Radrennfahrer

 Oswald Thompson Allis (1880–1973), US-amerikanischer Theologe
 Victor Allis (* 1965), niederländischer Informatiker
 William Allis (1901–1999), US-amerikanischer Forscher

Allis steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allis (Arkansas)
 Allis Hollow (Pennsylvania)
 West Allis

im NRHP gelistete Objekte:
 Allis Barn, in Lanesboro, Minnesota, ID-Nr. 82005038
 Allis State Park, in Brookfield, Vermont, ID-Nr. 02000280
 Charles Allis House, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 75000072
 Allis-Bushnell House, in Madison, Connecticut, ID-Nr. 82004352

Unternehmen:
 Allis-Chalmers, US-amerikanischer Maschinenbaukonzern